Кобыльня (укр. Кобильня) — многозначный термин.

 Кобыльня — село на Украине, находится в Липовецком районе Винницкой области. 
 Кобыльня (Шолданештский район) — село в Шолданештском районе Молдавии в 12 км от Шолданешт. 
 Кобыльня (станция) — железнодорожная станция в Шолданештском районе Молдавии.